

Cinema
The Little Shepherd of Kingdom Come, film statunitense del 1920 diretto da Wallace Worsley.
The Little Shepherd of Kingdom Come, film statunitense del 1928 diretto da Alfred Santell.
The Little Shepherd of Kingdom Come, film statunitense del 1961 diretto da Andrew V. McLaglen.

Letteratura
The Little Shepherd of Kingdom Come, romanzo del 1903 di John Fox Jr..